Sezóna 1973/74 Poháru vítězů pohárů byla 14. ročníkem tohoto poháru. Vítězem se stal tým 1. FC Magdeburg.

První kolo

Druhé kolo

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Externí odkazy 
 
 1973-74 competition at UEFA website
 Cup Winners' Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Pohár vítězů pohárů
Fotbal v roce 1973
Fotbal v roce 1974